Georgi Dimitrow (1882–1949) – bułgarski polityk, współzałożyciel i jeden z liderów Bułgarskiej Partii Komunistycznej, premier Bułgarii w latach 1946–1949
 Georgi Dimitrow (1931–1978) – bułgarski piłkarz i trener piłkarski, m.in. szkoleniowiec Czerno More Warna (1968–1972 i 1975–1976)
 Georgi Dimitrow (1959–2021) – bułgarski piłkarz, zawodnik m.in. CSKA Sofia i AS Saint-Étienne, wieloletni reprezentant Bułgarii, uczestnik Mundialu 1986
 Georgi Dimitrow – bułgarski narciarz, uczestnik ZIO 1952, 1965, 1960
 Georgi Dimitrow – bułgarski producent filmowy

Inne:
 Georgi Dimitrow (1940) – bułgarski niszczyciel